Госуда́рственный гимн Кыргызской Республики () — один из государственных символов Кыргызской Республики, наряду с флагом и гербом. Гимн утверждён 18 декабря 1992 года постановлением Верховного совета Киргизской Республики № 1141-XII. Первоначально гимн состоял из трёх куплетов и припева, однако, постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики № 2648-V от 27 декабря 2012 года второй куплет был исключён.

Гимн создан композиторами Насыром 0Давлесовым и Калыем Молдобасановым на слова поэтов Жалила Садыкова и Шабданбека Кулуева.

Текст гимна 
Зачеркнутый текст указывает на удаленный стих.

Киргизский текст

Русский текст
Высокие горы, долины, поля –
Родная, заветная наша земля.
Отцы наши жили среди Ала-Тоо
Всегда свою родину свято храня.

Припев:
Вперёд, киргизский народ,
Путем свободы вперёд!
Взрастай, народ, расцветай,
Свою судьбу созидай!

Извечно народ наш для дружбы открыт,
Единство и дружбу он в сердце хранит.
Земля Киргизстана, родная страна
Лучами согласия озарена.

Припев

Мечты и надежды отцов сбылись.
И знамя свободы возносится ввысь.
Наследье отцов наших передадим
На благо народа потомкам своим

Припев

Порядок использования гимна
Порядок официального использования гимна Киргизии изложен в Законе «О государственных символах Киргизской Республики» от 17 июля 2004 года.

Государственный гимн Киргизии — музыкально-поэтическое произведение, которое должно исполняться в точном соответствии с утверждённой музыкальной редакцией  и  текстом. Может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. В случаях вокального и вокально-инструментального исполнения гимн Киргизии исполняется полностью, а в случае инструментального исполнения допускается частичное исполнение гимна — проигрывается запев и припев один раз.  

При официальном исполнении гимна Киргизии присутствующие слушают его стоя (мужчины -  без  головных уборов, за исключением национального головного убора и специального головного убора лиц, религиозные убеждения которых рассматривают обнажение головы как акт неуважения), при этом граждане Киргизии поют гимн и прикладывают правую руку к левой стороне груди.

В случае если исполнение гимна Киргизии сопровождается поднятием Государственного флага Киргизской Республики, присутствующие поворачиваются к нему лицом.

Государственный гимн Киргизии обязательно исполняется в следующих случаях:

 при вступлении в должность Президента Киргизской Республики, после принесения им присяги;
 при открытии и закрытии очередной или внеочередной сессии Жогорку Кенеша Киргизской Республики;
 во время официальной церемонии подъёма Государственного флага Киргизской Республики и других официальных церемоний;
 во время церемоний встреч и проводов посещающих Киргизскую Республику с официальными визитами глав иностранных государств, глав правительств иностранных государств, официальных представителей иностранных государств, а также глав межгосударственных и межправительственных организаций — в соответствии с дипломатическим протоколом;
 во время проведения воинских ритуалов — в соответствии с общевоинскими уставами Вооружённых Сил Киргизии;
 при  проведении  официальных церемоний во время  международных  спортивных соревнований на территории Киргизской Республики и за её пределами — в соответствии с правилами проведения этих соревнований;
 в высших, средних специальных учебных заведениях, средних общеобразовательных школах — при церемониях открытия нового учебного года и окончания учебного года, а также на иных торжественных мероприятиях.

Государственный гимн Киргизской Республики может исполняться:

 при открытии памятников, при открытии и закрытии торжественных собраний, посвящённых государственным праздникам Киргизии, во время иных торжественных мероприятий, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями.

Государственный гимн Киргизской Республики транслируется государственными, частными телевизионными и радиовещательными компаниями: ежедневно — перед началом и по окончании вещания, а при круглосуточном вещании — в 6 часов и в 24 часа по местному времени.

При проведении официальных мероприятий на территориях иностранных  государств исполнение Государственного  гимна  Киргизской Республики осуществляется в соответствии с правилами, установленными международным протоколом, с учётом традиций страны пребывания.

Ответственность

Граждане Киргизии, а также лица, находящиеся на территории Киргизии, обязаны чтить гимн Киргизии. Лица, виновные в надругательстве над гимном, несут ответственность в соответствии с законодательством Киргизской Республики.

По действующему закону Киргизии "Об авторском праве и смежных правах" от 14 января 1998 года государственные символы не являются объектами авторских прав, поэтому музыка и слова гимна могут свободно использоваться в других музыкальных и иных произведениях искусства.

Факты
К предстоящему 28-летию принятия гимна Киргизии, 18 декабря 2020 года, Александром Ивановым — соотечественником проживающим в Чехии, отличником культуры Киргизской Республики общественности был представлен первый эквиритмический  (выполненный с сохранением стихотворного размера) перевод киргизского гимна на чешский язык. Это первый эквиритмический перевод киргизского гимна с киргизского языка на другие языки мира.

См.также
Флаг Киргизии
Герб Киргизии

Гимн Киргизии с 1946-1992 года 
Гимн Киргизской ССР

Примечания

Ссылки 
 Гимн Киргизской Республики

Киргизия
Государственные символы Киргизии
Песни 1992 года